Вузлове́ () — селище в Україні, Кіровському районі Автономної Республіки Крим.

Селища Криму
Населені пункти Кіровського району, АРК